Кэ́трин Нью́тон (; род. ) — американская актриса.

Биография 
Кэтрин родилась 8 февраля 1997 года в Орландо, штат Флорида, США. Единственный ребенок родителей Робин и Дэвид Ньютон.

Дебютировала в кино в 2001 году. В октябре 2002 года появилась на обложке «Woman’s Day magazine». Много снималась в рекламе (например, Tide, Bounty). В 2009 году получила приз зрительских симпатий за участие в сериале «Холостяк Гари».

В 2012 году сыграла главную роль в фильме «Паранормальное явление 4».

В 2023 году вышел фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания», в котором Кэтрин сыграла Кэсси Лэнг.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США